Джулианова:

 Джулианова — город в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Терамо.
 Джулианова — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии С1.